Галенко Иосиф Афанасьевич (2 ноября 1910, с. Ивановка — 13 августа 1981, Кривой Рог) — машинист-экскаваторщик, передовик производства в строительстве, Герой Социалистического Труда (1963).

Биография 
Родился 2 (14) ноября 1910 года в селе Ивановка (ныне — село Вишневцы, Онуфриевский район, Кировоградская область, Украина). Детство и юность провёл в родном селе, занимался сельским хозяйством. Образование среднее. В 1930-1933 годах служил в рядах РККА. После увольнения в запас прошёл курс электросварщика в школе ФЗО в Донбассе. Трудовой путь начал электросварщиком на Ворошиловградском паровозостроительном заводе имени Октябрьской революции. С 1934 года работал машинистом экскаватора. В 1934-1950 годах — машинист экскаватора на строительстве каналов в Армении, Донбассе, на Северном Кавказе. С 1934 года строил Краматорский металлургический завод, электростанцию в Армении. В 1943-1950 годах восстанавливал шахты Донбасса, строил Кураховскую ГРЭС.

С 1950 года работает на промышленных стройках Кривбасса. В 1963 году возглавил первую в УССР комплексную экскаваторную бригаду Криворожского специализированного строительного управления № 625 треста «Укргидроспецфундаментстрой». Отличился на строительстве криворожских ГОКов, каналов Северский Донец-Донбасс и Днепр-Кривой Рог, строил домны Криворожстали. Был бригадиром экскаваторной бригады до 1981 года.

Ещё в 1930-е годы Иосиф Галенко признавался лучшим машинистом экскаватора в строительной отрасли, выдающийся строитель УССР, работая бригадиром машинистов-экскаваторщиков достиг значительных производственных успехов. Стахановец, инициатор трудовых начинаний, задачи семилетки (1959-1965) выполнил за три года. Возглавляемая им экскаваторная бригада не раз добивалась рекордных результатов — плановые задания выполнялись на 180-200%, задачи девятой пятилетки были выполнены за два года и два месяца. Иосиф Галенко стал известен как инициатор создания комплексных хозрасчётных экскаваторных бригад. Рационализатор, усовершенствовал ковш экскаватора, впервые в СССР внедрил узловой метод ремонта экскаваторов, что повысило производительность труда и существенно сократило сроки ремонта техники. Организатор школы передового опыта.

Член КПСС с 1958 года. Депутат Верховного Совета СССР 6-8-го созывов (1961-1970). На XXII и XXIII съездах Компартии Украины избирался членом Центрального Комитета.

Иосиф Афанасьевич Галенко ушёл из жизни 13 августа 1981 года в Кривом Роге.

Библиография 
Автор книги «Трудимся по-коммунистически». Автор ряда брошюр о передовых методах организации труда экскаваторных бригад. Изложенный в них опыт заинтересовал не только советских, но и зарубежных коллег, в частности, экскаваторщиков Болгарии.

Награды 
 1963 — Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1963 года за выдающиеся производственные успехи, достигнутые на строительстве каналов Северный Донец-Донбасс, Днепр-Кривой Рог, с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»;
 орден Трудовой Славы 3-й степени;
 орден Октябрьской Революции;
 орден Дружбы народов;
 серебряная медаль ВДНХ;
 бронзовая медаль ВДНХ;
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР;
 Заслуженный строитель УССР;
 25 марта 1975 — Почётный гражданин Кривого Рога;
 медали.

Память 
 именем Героя названа улица в Кривом Роге.
 Имя на Стеле Героев в Кривом Роге.

Источники 
 
 
 
 Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник центральної України / Випуск І. — Кіровоград: Центрально-українське видавництво, 2014. — 287 с. — С. 136. ISBN 978-966-130-062-9.
 Кіровоградщина: історія та сучасність центру України: В 2 т. / Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2005. — Т. 2. — 452 с. — C. 270. ISBN 966-348-021-1.
 Зірки трудової звитяги. Криворіжці — Герої Соціалістичної Праці // Єднання поколінь. — 2011. — № 1 (3). — С. 4.
 Книга Почётных граждан Кривого Рога.
 Байдужий А. 39 почесних громадян Кривого Рогу [Текст] / А. Байдужий // Зоря. — 2013 (25 грудня). — № 100 (21531). — С. 13.
 Копосов Г. Пятилетка — за два года и два месяца [Текст, фото] / Г. Капосов // Огонёк. — 1973 (23 июня). — № 26 (2399). — С. 14-15.
 Пластинин А. И. Экскаваторщик Иосиф Галенко / : Стройиздат УССР, 1962. — 36 с.

Ссылки 
 Иосиф Афанасьевич Галенко – Почётный гражданин Кривого Рога
 Газета «Зоря»: 39 почесних громадян Кривого Рогу
 Электронная версия газеты «Зоря» на сайте issuu.com

Примечания 

Экскаваторщики
Члены ЦК КП Украины
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Стахановцы
Родившиеся в Онуфриевском районе
Делегаты XXII съезда КПСС